A Temporada 2014–15 da Basketball Bundesliga foi a 49.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 2 de outubro de 2014 e 21 de junho de 2015. A equipe do Brose Bamberga conquistou seu sétimo título alemão.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2014–15

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2015 no basquetebol
2014 no basquetebol